Докуча́єве (до 1945 року — Тиленчи; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.